San Patricio puede referirse a uno de estos santos:

 San Patricio, un misionero cristiano, conocido como el santo patrono de Irlanda.
 San Patricio, obispo de Málaga.

Edificios de culto 
 Catedral de San Patricio (desambiguación)
 Colegiata de San Patricio, en Lorca.
 Iglesia de San Patricio, en Washington D.C..
 Parroquia de San Patricio, en Madrid.

Títulos 
 San Patricio (título cardenalicio)

Topónimos

Argentina 
San Patricio del Chañar, localidad de la provincia del Neuquén.

Estados Unidos 
San Patricio, localidad del estado de Texas.
Condado de San Patricio, en el estado de Texas.

México 
San Patricio, localidad del estado de Jalisco.

Paraguay 
San Patricio, localidad del departamento de Misiones.

Puerto Rico 
San Patricio, barrio del municipio de Ponce.

San Vicente y las Granadinas 
San Patricio, una de las seis divisiones administrativas de San Vicente y las Granadinas.